Дмитрий Петров () — белорусский футболист, полузащитник оборонительного плана.

Биография 
Воспитанник лидской ДЮСШ по футболу. Первым тренером являлся отец — тренер «Лиды» Андрей Иванович Петров.

Карьеру начинал в родном футбольном клубе «Лида», дебютировав в 2009 году в игре против минского «СКВИЧ». В сезоне 2009 года Дмитрий в сумме провёл 4 встречи. Следующий сезон начинал в составе слонимского «Коммунальника», выступав за него первый круг чемпионата Беларуси в первой лиге. В середине 2010 года вернулся в «Лиду», за которую выступал до окончания сезона 2016 года, после чего покинул команду.

Достижения 
  «Лида»
 Победитель второй лиги чемпионата Белоруссии: 2011

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лиды» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Коммунальник» Слоним